Барон Джузеппе Стаффа (; ,  — , ) — итальянский ,  и .

Учился в Неаполе у Джакомо Тритто. Работал дирижёром в неаполитанском Театро дель Фондо, там же поставил несколько собственных опер: «Приам в шатре Ахилла» (; 1828), «Брак по расчёту» (; 1835), «Наваринская битва» (; 1838), «Цыганка» (; 1845), «Альцеста» (1852) и др. Кроме того, он опубликовал исследование «Метод музыкальной композиции неаполитанской школы» (), состоявшее из тома по гармонии (1849) и тома по собственно композиции (1856). Возглавлял отделение музыки в неаполитанской Академии наук, литературы и искусств. Учениками Стаффа были, в частности, Густаво Тофано и Энрико Бевиньяни.

Примечания 

Академические музыканты Италии